Младице могу да буду:

 Горње Младице, насеље у општини Источна Илиџа, Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
 Доње Младице, насеље у општини Источна Илиџа, Источно Сарајево, Република Српска, БиХ

Види још 
 Младица